Henryk III Młodszy (940-989) – książę Karyntii 976-978, 985-989, książę Bawarii 983-985
 Henryk III Salicki (1017-1056) – król Niemiec, Włoch i Burgundii od 1039, cesarz rzymski od 1046, książę Bawarii jako Henryk VI, książę Szwabii jako Henryk I
 Henryk III (ok. 1090-1135) – margrabia Łużyc od 1131
 Henryk III z Louvain (zm. 1095) – hrabia Louvain od 1079, landgraf Brabancji od ok. 1086
 Henryk III Lew (1129-1195) – książę Saksonii 1142-1180, książę Bawarii jako Henryk XII
 Henryk III (1145–1221) – książę Limburgii 1167–1221
 Henryk III Plantagenet (1207-1272) – król Anglii 1216-1272
 Henryk III Dostojny (ok. 1215-1288) – margrabia Miśni 1221-1288, margrabia Łużyc jako Henryk IV
 Henryk III (1225/35-1261) – książę Brabancji 1248-1261
 Henryk III Biały (1227/30-1266) – książę wrocławski 1248-1266
 Henryk III Gruby (1244-1274) – hrabia Szampanii 1270-1274, król Nawarry jako Henryk I
 Henryk III głogowski (1251/60-1309) – książę głogowski 1273/74-1309 i wielkopolski 1305-1309
 Henryk III (1312-1333) – książę Dolnej Bawarii 1312-1333, książę bawarski jako Henryk XV
 Henryk III (ok. 1337-1383) – książę Meklemburgii-Schwerin 1379-1383
 Henryk III Chorowity (1379-1406) – król Kastylii i Leónu 1390-1406
 Henryk III Bogaty (1440-1483) – landgraf Górnej Hesji 1458-1483
 Henryk III Walezy (1551-1589) – król Francji 1574-1589, król Polski 1573-1574 jako Henryk Walezy
 Henryk III Wielki (1553-1610) – król Nawarry 1572-1610, król Francji jako Henryk IV